Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2017 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Henri Kontinen in John Peers sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Viri
 

Moške dvojice
2017